Waga lekkopółśrednia mężczyzn to jedna z dwunastu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1988 w Seulu. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 63.5 kilograma. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 19 września do 2 października w hali Jamsil Students' Gymnasium. Zwyciężył reprezentant Związku Radzieckiego Wiaczesław Janowski. Wystąpiło 45 bokserów z 45 państw.

Podczas pojedynku pomiędzy Toddem Fosterem ze Stanów Zjednoczonych a Jeonem Jin-cheolem z Korei Południowej doszło do niecodziennego zdarzenia. Pojedynki bokserskie były toczone na dwóch ringach ustawionych w tej samej sali. Bokser koreański usłyszał gong kończący rundę na sąsiednim ringu i mylnie uznał, że dotyczy on jego walki. Udał si e w stronę swojego narożnika. Amerykanin zorientował si e w sytuacji i powalił przeciwnika ciosem w głowę. Sędzia rozpoczął wyliczanie, ale potem przerwał je i po konsultacji z innymi funkcjonariuszami ogłosił walkę za nie odbytą. W pojedynku powtórzonym następnego dnia Foster znokautował Jeona.

Drabinka turniejowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Faza finałowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988